10142 Sakka – asteroide della fascia principale
 Sakka – altra nome di Śakra, divinità della religione buddhista